Chichele ist der Name folgender Personen:
 Henry Chichele (ca. 1364–1443), Erzbischof von Canterbury und Gründer des All Souls College an der University of Oxford

Chichele bezeichnet folgende Lehrstühle am All Souls College der University of Oxford:
 Chichele-Lehrstuhl für Gesellschaftstheorie und politische Theorie (Chichele Professorship of Social and Political Theory) von 1944
 Chichele-Lehrstuhl für Kriegsgeschichte (Chichele Professorship of the History of War) von 1909
 Chichele-Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte (Chichele Professorship of Medieval History) von 1862
 Chichele-Lehrstuhl für Völkerrecht (Chichele Professorship of Public International Law) von 1859
 Chichele-Lehrstuhl für Wirtschaftsgeschichte (Chichele Professorship of Economic History) von 1931

Siehe auch:
 Chicheley